Yokozuna puede referirse a:

Yokozuna, el más alto rango del sumo; 
Rodney Anoai, luchador de lucha libre estadounidense, conocido con este apodo; o
Yokozuna, banda mexicana de rock formada en el 2005 en la Ciudad de México.